Ла́тте (англизированный и сокращённый вариант от   — «кофе с молоком») — кофейный напиток, на основе молока, представляющий собой трёхслойную смесь из пены, молока () и кофе эспрессо. Был изобретён в Италии.

Приготовление 
В Италии латте готовится в домашних условиях и обычно пьётся только до обеда. Для изготовления латте используется мока и чашка подогретого молока. Чаще всего латте готовится из порции эспрессо, которая заливается как горячим, так и холодным вспененным молоком. Соотношение эспрессо, взбитого молока и молочной пены у такого напитка 1:(2 или 3):1, что позволяет получить наилучшие вкусовые, ароматические и эстетические свойства напитка.

Для придания дополнительных вкусовых ощущений, пенку латте часто посыпают добавками: корицей, шоколадом, или ореховой крошкой. Также применяют добавление сиропа амаретто: гурманы утверждают, что сочетание горьковатого вкуса кофе и ликера амаретто необычайно пикантно и не оставит кого-либо равнодушным.

Сервировка 
 В ряде заведений латте подаётся в стеклянном бокале на салфетке. Стеклянный бокал прозрачен, и позволяет видеть слоистую структуру напитка, придавая этим кроме вкусового и эстетическое удовольствие.
 Часто латте украшают разнообразными рисунками из вспененного молока. Искусство создания рисунка на латте и капучино называется латте-арт.

Отличия от похожих напитков

Латте и латте макиато 
Кофе латте схож по названию с напитком латте макиато. Основное отличие латте макиато заключается в том, что при его приготовлении кофе добавляется в молоко (а не молоко в кофе, как в латте) и напиток, таким образом, получается слоистым: слой молока, слой эспрессо, слой вспененного молока.

Латте даёт более сильный вкус кофе, латте макиато — молока.

Латте и кофе с молоком 
Рецепт латте схож с французским кофейным напитком «кофе с молоком» (). Основными отличиями этих напитков является способ приготовления кофейной основы и сервировка:
 В Европе кофе с молоком может быть приготовлен как на основе эспрессо, так и на основе американо, в то время как латте готовится только на основе эспрессо.
 В Северной Америке кофе с молоком готовится на основе чёрного кофе (приготовленного капельным способом или во френч-прессе), что отличает его от приготовленного на основе эспрессо латте.

Латте и капучино 
Порция латте подаётся в айриш-бокале (240—360 мл) и, соответственно, имеет больший объём, чем капучино, который подаётся в чашках (150—180 мл). При этом сохраняется одинаковое количество используемого эспрессо, а объём капучино меньше по сравнению с латте за счёт одной части молока (соотношение эспрессо, молока и молочной пены у него, в отличие от классического латте, одинаковое). Кроме сервировки и соотношения ингредиентов капучино от латте отличает более плотная пенка. Для пенки полагается ложечка.

См. также 
 Латте макиато
 Мокаччино
 Латте-арт
 Кофе с молоком
 Эффект латте

Примечания

Ссылки 
 Рецепт приготовления латте
 Латте, латте макиато и айриш-латте

Кофейные напитки
Блюда по алфавиту